Корніє́нко — українське прізвище, утворене від Корній — народної форми канонічного імені Корнелій. Носії:

А
 Корнієнко Анатолій Васильович — український і російський вчений в галузі генетики, селекції буряків, професор, член-кореспондент Російської академії сільськогосподарських наук.
 Корнієнко Анатолій Іванович — український партійний діяч.
 Корнієнко Антон Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Б
 Корнєєнко Борис Іванович (1935) — український дипломат. Надзвичайний та Повноважний Посол України.
 Корнієнко Борис Миколайович (1871—1916) — український архітектор.

В
 Корнієнко Валерій — радянський фігурист.
 Корнієнко Василь Онисимович — український живописець і графік.
 Корнієнко Василь Петрович (1923—1994) — український економіст
 Корнієнко Віктор Валерійович (1999) — український футболіст, півзахисник.
 Корнієнко Владислав Вікторович — доктор культурології, професор, заслужений діяч мистецтв України.
 Корнієнко Володимир Віталійович — автор пісень, музикант, аранжувальник.
 Корнієнко Володимир Володимирович — кандидат технічних наук, генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України.
 Корнієнко Володимир Якович — повний кавалер ордена Слави.
 Корнієнко В'ячеслав Васильович — український історик-медієвіст, музеєзнавець, археолог, фахівець з епіграфіки.

Г
 Корнієнко Геннадій Олександрович — російський державний діяч, генерал-полковник.
 Корнієнко Георгій Маркович — радянський дипломат і державний діяч.

Є
 Корнієнко Євген Анатолійович (1992—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

І
 Корнієнко Іван Михейович — льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Корнієнко Іван Мойсейович — Герой Радянського Союзу.
 Корнієнко Іван Сергійович — український радянський кінознавець, сценарист, Заслужений працівник культури УРСР, доктор мистецтвознавства, член Спілки кінематографістів України.
 Корнієнко Ігор Олександрович — учасник штурму Грозного, Герой Росії.

К
 Корнієнко Карен Сергійович — російський піаніст, музикант, транскриптор.

Л
 Корнієнко Леонід Якович — народний депутат України з 03.1990 до 04.1994.

М
 Корнієнко Микола Васильович — професор, кандидат технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України.
 Корнієнко Микола Ілліч — Герой Радянського Союзу.
 Корнієнко Михайло Борисович — льотчик-космонавт, Герой Російської Федерації.
 Корнієнко Михайло Васильович — український вчений-правник, генерал-полковник міліції.

Н
 Корнієнко Неллі Іванівна — радянська і російська актриса театру і кіно, педагог.
 Корнієнко Неллі Миколаївна — український мистецтвознавець, соціолог художньої культури, культуролог, синергетик.
 Корнієнко Ніна Григорівна — радянська і російська акторка театру і кіно, заслужена артистка Росії.

О
 Корнієнко Оксана Іванівна — українська художниця.
 Корнієнко Олег Валерійович — радянський, російський і казахстанський футболіст.
 Корнієнко Олег Миколайович — український військовий історик, краєзнавець, публіцист і громадський діяч.
 Корнієнко Олекса Зосимович — український драматург, режисер, перекладач, театральний критик.
 Корнієнко Олександр Миколайович — кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона.
 Корнієнко Олександр Сергійович — український політтехнолог.
 Корнієнко Олексій Вікторович — російський політичний діяч, депутат Державної думи V скликання.

П
 Корнієнко Петро Петрович — головний агроном с-г підприємства (Степанівка, Полтавська область), заслужений працівник сільського господарства України.
 Корнієнко Прокофій Прокофійович — Герой Радянського Союзу.

С
 Корнієнко Семен — сотник полку Чорних Запорожців Армії УНР.

Т
 Корнієнко Тиміш Никанорович — обозний 1-ї бригади 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу.
 Корнієнко Тимофій Микитович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Корнієнко Тимофій Сергійович — радянський легкоатлет.
 Корнієнко Трохим Миколайович — діяч радянських спецслужб.

Примітки 

Українські прізвища